Als Lesemaschine bezeichnet man eine mechanische Lesehilfe; es werden verschiedene Konstruktionen unterschieden, u. a.:

 Ramellis Bücherrad,
 Roussels Lesemaschine,
 Cortazars Lesemaschine.

Umgangssprachlich bezeichnet man in Rheinhessen mit Lesemaschine auch 

Traubenvollernter zur Weinlese